Radevce est un toponyme qui peut désigner :
Radevce, un village de Serbie situé dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava ;
Radevce, un village de Serbie situé dans la municipalité de Lebane, district de Jablanica.